Эррера-де-Алькантара ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 121,61 км². Население — 277 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса